О чеченском курорте и ж/д станции под названием Серноводск см. Серноводская

Серново́дск — посёлок в Сергиевском районе Самарской области. Административный центр сельского поселения Серноводск.

География 
Расположен правом берегу в низовьях реки Сургут в 5 км к юго-востоку от Сергиевска, в 2 км к востоку от Суходола и в 103 км к северо-востоку от Самары.

На юге вблизи посёлка проходит автодорога М5. Имеется подъездная дорога от неё к посёлку (продолжается далее на север к Красноярке). От села на запад (по мосту через Сургут) отходит дорога к пгт Суходол.

Ближайшая ж.-д. станция Серные Воды-1 (на ветке Кротовка — Сургут) находится в Суходоле.

История 
Серноводск возник в 1703 году по Указу Петра I и назывался тогда Ново-Сергиевском, состоял из киргизских и калмыцких кибиток, палаток, шалашей, землянок, лишь кое-где были маленькие избушки.

В 1824 году разрешено было строить помещикам у озера небольшие деревянные дома, так возник Серный городок, представлявший собой оригинальный, красивый, украшенный цветами городок, колонны домов которого были увиты плющом.

Постоянными жителями Серный городок стал заселяться с 1830 года. Лечебные источники были причиной быстрого заселения территории.

В 1833—1843 году сооружён театр с ресторациями. Стены, окна, двери, люстры и канделябры всё тонуло в зелени; балкон и терраса также превращались в зелёный цветник.

В 1841 году было открыто почтовое отделение.

В 1862 году селение получило название Серноводск. Своим видом он был похож на небольшой уездный городок, все строения в котором были окружены палисадниками и садами. В центре — большая площадь, на которой красовалась отдельно стоящая от всех зданий деревянная церковь с оградой. В это время в Серноводске насчитывалось 300 домов и жителей 865 человек.

В 1867 году на средства купца Плеханова была открыта школа.

В 1891 году открыт телеграф для постоянной работы.

Население

Достопримечательности 
В Серноводске располагаются два старинных парка (верхний и нижний), которые являются памятниками живой природы, истории. До наших дней сохранилось несколько деревьев, поражающих своей мощью и величием (в их числе редкое дерево осокорь, посаженное в 1901 году).

Серное озеро — чудо, созданное природой. Оно считается одним из самых красивых и своеобразных во всем Среднем Поволжье. Озеро считается памятником мирового значения и внесено в каталоги ЮНЕСКО как объект всемирного культурного и природного наследия.

Серноводская возвышенность простирается на десятки километров. На одном из её склонов недалеко от дубовой рощи в 2 км от Серноводска находится Серноводская пещера.

Неподалёку от посёлка находится памятник природы Серноводский Шихан.

Инфраструктура 
Градообразующим предприятием является Санаторий «Сергиевские минеральные воды» — это многопрофильное лечебное учреждение, оснащенное современным оборудованием, с широким использованием природных лечебных факторов.

Также имеются:
 ОАО «Самаранефтегеофизика»
 Серноводское почтовое отделение связи
 Поликлиническое отделение № 3 п. Серноводск
 ГБОУ СОШ «ОЦ» п. Серноводск
 ДОУ «Ветерок»
 Филиал сберегательного банка
 Аптека № 110, ППЧ № 176
 Церковный приход в честь Казанской иконы Божией матери
 Серноводский центр социального обслуживания населения
 Метеорологическая станция
 Коммерческие, частные предприятия, магазины.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Сергиевского района
Бывшие посёлки городского типа Самарской области